Discovery puede referirse a:

Música 
 Discovery, banda neoyorquina de indie rock y música electrónica.
 Discovery, segundo álbum del dúo francés de música electrónica Daft Punk.
 Discovery, séptimo álbum de estudio de la banda británica Electric Light Orchestra.
 Discovery, noveno álbum de estudio del músico británico Mike Oldfield.
 Discovery, caja recopilatoria de la banda británica Pink Floyd.

Televisión 
 Discovery Channel, canal de televisión por cable.
 Discovery, Inc., empresa de medios de comunicación, propietaria del canal homónimo.
  Discovery Kids, canal de televisión infantil, propiedad de Discovery Communications.
 Discovery Home & Health, canal de televisión dedicado a la salud.
 Star Trek: Discovery, serie de 2017 perteneciente a franquicia Star Trek

Vehículos 
 Discovery, embarcación de la Compañía Británica de las Indias Orientales, con el que William Baffin exploró.
 RRS Discovery, embarcación empleada por Robert Falcon Scott en sus investigaciones de la Antártida a comienzos del siglo XX.
 El transbordador espacial Discovery, perteneciente a la NASA.
 Discovery Channel Pro Cycling Team, equipo de ciclismo, antes conocido como US Postal.
 Discovery 1, nave espacial de la película 2001: Una odisea del espacio.
 Land Rover Discovery, automóvil todoterreno.